Oscar for bedste fotografering (på engelsk Academy Award for Best Cinematography) er en pris ved Oscaruddelingen, der gives til en filmfotograf for et af dennes værker i det forløbne år. For farvefotografen blev der i tidlige år uddelt Special Achievement Oscar-priser da sort/hvid var normen, men da farve vandt indpas blev der uddelt separerede priser for sort/hvid- og farvefotografering, som begyndte i 1940 og sluttede i 1968, dog med undtagelse af 1957. I moderne tid hvor kameraet har mere avancerede bevægelser og der benyttes kraner og dolly, så er det Director of photography (DOP) som indstilles til nominering.

Vindere og modtagere

1920'erne

1930'erne

1940'erne

1950'erne

1960'erne

1970'erne

1980'erne

1990'erne

2000'erne

2010'erne

Referencer og noter 

 
Fotografering
Tidslinjer